Галетти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Галетти, Карло (1882 — 1949) — итальянский велогонщик, трехкратный победитель Джиро д’Италия.
 Галетти, Иоганн Георг Август (1750 — 1828) — немецкий историк и географ.